Ez a lista az BECK: Mongolian Chop Squad című animesorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Animesorozatok epizódlistái